Arrah kan syfta på följande platser:

Elfenbenskusten 

 Arrah, Elfenbenskusten, ort, Lacs,

Indien 

 Arrah, ort, Bihar, Bhojpur,